

Черемухово — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Черемухово — селище, Сєвероуральський міський округ, Свердловська область
 Черемухово — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область